Wilisch steht für:

 Wilisch (Berg), Berg in Sachsen
 Wilisch (Fluss), Fluss in Sachsen

Wilisch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Wilisch (1684–1759), Autor der Sammlung Jubila Altenburgensia
 Christian Gotthard Wilisch (1691–1730), deutscher Mediziner
 Erich Wilisch (1843–1912), deutscher Gymnasiallehrer und Klassischer Philologe
 Feodor Wilisch (1847–1900), Buchdrucker und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Theodor Wilisch (1847–1935), deutscher Politiker
 Robert Wilisch (1846–1931), deutscher Unternehmer und Kommerzienrat 

Unternehmen:
 Hugo Wilisch (Verlag), ehemaliger Verlag und Druckerei in Chemnitz